Дрёмов — русская фамилия:
 Дремов, Виктор Васильевич — российский военачальник, генерал-лейтенант
 Дрёмов, Иван Фёдорович (1901—1983) — советский военачальник, генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.
 Дрёмов, Олег Александрович (род. 1954) — российский дипломат.
 Дрёмов, Павел Леонидович (1976—2015) — командующий Казачьего полка Народной милиции ЛНР в г. Стаханове с 2014 г.
 Дрёмов, Пётр Григорьевич (1912—1945) — командир расчета 76-мм орудия 837-го стрелкового полка 238-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта, полный кавалер ордена Славы, старшина.
 Дрёмов, Станислав Николаевич (род. 1967) — российский театральный режиссёр. 

 Дрёмова, Елена Сергеевна (род. 1976) — российская футболистка.

См. также 
 Дрёмин
 Дремово